Prva liga SR Јugoslavije u fudbalu (2002/2003) była 11. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Zvonimir Vukić, który w barwach klubu Partizan Belgrad strzelił 22 gole.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Bibliografia 
 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze